Petra Kvitová era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta ai quarti di finale da Donna Vekić.

In finale Kiki Bertens ha sconfitto Donna Vekić con il punteggio di 7-62, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Kiki Bertens (campionessa)
  Dar'ja Kasatkina (quarti di finale)
  Aryna Sabalenka (semifinale)

 Julia Görges (secondo turno)
 Jeļena Ostapenko (secondo turno)
 Dominika Cibulková (ritirata)
 Donna Vekić (finale)

Wildcard 

  Viktoryja Azaranka (secondo turno)
  Olga Danilović (primo turno)

 Ekaterina Makarova (primo turno)
 Vera Zvonarëva (semifinale)

Qualificate 

  Ysaline Bonaventure (secondo turno)
  Margarita Gasparjan (primo turno)

 Ekaterina Aleksandrova (quarti di finale)
 Tereza Martincová (secondo turno)

Lucky loser 

  Katie Boulter (primo turno)

 Veronika Kudermetova (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Ladies Trophy 2019